Мемориальный музей В. П. Чкалова — мемориальный комплекс, посвящённый памяти выдающегося лётчика, Героя Советского Союза В. П. Чкалова.

Включает дом-музей, где родился и вырос будущий лётчик, и павильон-ангар с коллекцией самолётов 30-х годов XX века, связанных с его деятельностью.

Расположен в городе Чкаловск Нижегородской области, улица Чкалова, дом 5.

История создания 
15 декабря 1938 года при испытании самолёта погиб Валерий Павлович Чкалов. Правительством СССР было решено для увековечивания памяти Чкалова создать музей в доме, в котором родился лётчик. Открытие музея состоялось 7 июля 1940 года.

В 1956 году дом перенесен от береговой линии из опасной зоны в связи с образованием Горьковского водохранилища.

Экспозиция 
Музей расположен в доме, в котором 2 феврале 1904 г. родился Чкалов. Дом, построенный в 1896 году отцом легендарного лётчика, Павлом Григорьевичем — типичный жилой дом Нижегородского Поволжья.

Первая комната музея — бывшая кухня семьи Чкаловых. Экспозиция этой комнаты посвящена детству и юношеству Чкалова. Сумка-ранец, латунная кружка, сделанная Валерием из гильзы снаряда, лото, в которое он любил играть, санки. На стенах комнаты — фото родителей Валерия, первых учителей, на рисунках — школа, в которой он учился.

Следующий раздел экспозиции рассказывает о годах учения Валерия в Череповецком техучилище. Музею удалось собрать некоторые экспонаты, относящиеся к этому периоду жизни Чкалова: фото мастеров училища, здания самого училища, его территории, фото парохода «Баян». С «Баяном» связан поворот в судьбе Чкалова. Именно с палубы парохода он впервые увидел летящий над Волгой гидросамолёт. Так, как он сам впоследствии говорил, у него и родилась мечта стать лётчиком.

В витрине этой же комнаты экспонируется пробковый пилотский шлем, который был на Чкалове во время его первого полёта.

Экспонаты следующей комнаты рассказывают об учёбе и службе, становлении его авиационного мастерства. На стенде музея — фото, документы, рисунки. Здесь можно увидеть повреждённый цилиндр мотора, полётную карту с маршрутами, проведёнными рукой Валерия Павловича.

В следующая комнате находятся экспонаты, рассказывающие о двух легендарных беспосадочных перелётах, совершённых Чкаловым. В витрине выставлен лётный костюм Чкалова, в котором были совершены оба перелёта, представлены также зажигалка, курительная трубка, перочинный нож. Особое внимание привлекает «копейка», которую лётчик обнаружил в кармане своих брюк в Америке- один местный предприниматель предлагал за неё Чкалову 100 долларов.
Следующая комната музея — бывшая гостиная. На стендах этой комнаты расположены экспонаты, рассказывающие о приезде Чкалова на родину. У окна большой дубовый стол, на нём чернильный прибор, телефон, недокуренная пачка папирос, рядом этажерка с книгами. Посередине комнаты стоит стол с посудой, а у стены простая железная кровать, покрытая байковым одеялом, на ней спал Валерий Павлович. В витрине лежат подарки, которые привозил Чкалов родным, а в другой части экспозиции — подарки лётчику от трудящихся страны. Особенно необычно выглядит модель самолёта АНТ-25, сделанная из 74 перочинных ножей мастерами города Павлова.

Последняя комната музея — бывшая спальня Чкаловых. Экспонаты этой комнаты рассказывают о последнем дне жизни В. П. Чкалова. В витрине хранится одежда его последнего полёта и нераскрытый парашют. На стенах комнаты — фото, запечатлевшие минуты прощания с выдающимся лётчиком.

Рядом с домом находится павильон-ангар, построенный в 1957 г. Здесь выставлена авиационная техника 1930-х гг.: самолёты АНТ-25, И-16, И-17, У-2, а также личный автомобиль В. П. Чкалова «Паккард».

Литература 
 
 На родине Чкалова. — Москва, 1989.

Ссылки 
 официальная страница музея на сайте museum.ru

Музеи Нижегородской области
Музеи по алфавиту
Чкалов
Чкалова